Hes kan syfta på;

 Heshet – en avvikelse i röstkvalitet
 HES – en tillverkare av tv-spel och tillbehör från Australien, se Home Entertainment Suppliers
 HES - förkortning för läkemedlet/dopningspreparatet hydroxietylstärkelse.